

Cinema 
 Falling in Love – film del 1935 diretto da Monty Banks
 Innamorarsi (Falling in Love) – film del 1984 diretto da Ulu Grosbard

Musica 
 Falling in Love – album di Frankie Miller del 1979
 Falling in Love – traccia dell'album Animal Magnetism degli Scorpions del 1980
 Falling in Love (Is Hard on the Knees) – singolo degli Aerosmith del 1997, dall'album Nine Lives
 Falling in Love – singolo dei McFly del 2009, dall'album Radio:Active
 Can't Help Falling in Love – singolo di Elvis Presley
 Falling in Love – singolo delle 2NE1 del 2013